Молитовний Майдан у Донецьку — міжконфесійний молитовний марафон «За мир, любов та цілісність України» в Донецьку, який тривав 158 днів, з початку квітня до серпня 2014 року.
Знаходився Молитовний Майдан на площі Конституції, одразу біля мосту через Кальміус.

Примітки

Джерела 

Гугл надає понад 400 джерел
 "Моє серце — на Донеччині": історія священника, який пережив полон / Отець Тихон (Сергій Кульбака) ... організовував молитовний марафон у Донецьку // Наталія Карнаух, suspilne.media, 28 січня 2023, 15:02
 Молитовний Майдан — остання барикада України в уже окупованому Донецьку. Це має ввійти до підручників історії / прес-конференція з нагоди презентації книги пастора Сергія Косяка «Донбас, якого ти не знав» // umma, 22.12.2018
 Пастор Сергій Косяк про молитовний Майдан і полон у ДНР: Під прицілами автоматів у Донецьку молились за Україну // wordpress, 25.12.2018 · 16:58, 12 грудня 2018
 Патріарх Кирило відмовився допомагати у визволенні з полону "ДНР" ученого-релігієзнавця «Ми живемо в дуже складний час — час вибору. Цей вибір завжди між світлом і темрявою, добром і злом, миром і війною», — говорив Козловський навесні 2014 року в Донецьку, коли приходив на тамтешній молитовний майдан, щоб із різними конфесіями молитися за мир // 19:19, 04.05.17
2014 у Донецьку